Manna kan syfta på följande:

 Manna, föda som kom från himlen enligt Bibeln (Andra Mosebok
 Manna (musikgrupp), en musikgrupp från Göteborg i Sverige
 Manna (sångare) (Mariam Jäntti), född 1977, en finländsk sångerska

Geografi

Gambia 
1 Manna (ort), Central River,

Grekland 
2 Mánna (ort), Peloponnesos, Nomós Korinthías,

Indonesien 
3 Kecamatan Manna, distrikt, Bengkulu,

Liberia 
4 Manna (klan), Bomi County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar